Золотой резерв России — запас аффинированного золота, находящийся в ведении Банка России и являющийся частью золотовалютных резервов страны.

Россия на пятом месте в мире среди стран (уступая США, Германии, Италии, Франции, но опережая Китай) по заявленным запасам золота — около 2296 тонн на 1 марта 2021 года стоимостью 130,3 млрд $, с долей в общей стоимости ЗВР РФ около 22 %.

Максимум золотого резерва в постсоветской России в размере 2301,6 тонн на 1 января 2022 года.

Предыстория

Золотой запас Российской империи 

В 1914 году золотой запас Российской империи составлял около 1400 тонн, будучи крупнейшим в мире, однако начавшаяся Первая мировая, а затем и Гражданская войны привели к перемещению бо́льшей его части в другие страны.

Золотой запас СССР 

По архивным документам, открытым историком-исследователем Александром Мосякиным, большевикам на момент Октябрьской революции досталось 852,5 тонны золота на сумму 1101,1 млн золотых рублей. По состоянию на 9 ноября 1920 года золотой запас уменьшился вдвое и составлял уже 546 196 180 руб., что эквивалентно 422,9 тонн чистого золота, плюс в распоряжении большевиков было румынское золото на сумму 117,9 млн руб. (91,3 тонн). Однако к 1 сентября 1921 года золотой запас РСФСР «усох» до 73 520 849 руб. (56,9 тонн). Большевики также израсходовали румынское золото на 12,6 млн руб.

Всего за 10 месяцев 1921 года из Советской России на Запад было вывезено золота на сумму 485,3 млн руб. (375,7 тонн), из них только четверть израсходовали на закупки зерна, закупки паровозов, снаряжения для Красной армии и пр. Отвечал за эти сверхсекретные операции уполномоченный Политбюро ЦК РКП(б) по золотовалютным операциям за границей Максим Литвинов — будущий советский нарком по иностранным делам. Выступая в апреле 1928 года в Москве на 3-й сессии ЦИК СССР, Литвинов признал: «В 1921 году я состоял главным уполномоченным СНК по валютным операциям и по реализации нашего золота за границей. Я находился в Ревеле и через мои руки прошло несколько сот миллионов рублей нашего золота, проданного мною за границу. Бóльшая часть этого золота была продана мною непосредственно или через разных посредников крупным французским фирмам, которые это золото переплавляли не то во Франции, не то в Швейцарии, откуда это золото находило свое последнее убежище в кладовых американского резервного банка». Так формировалось «золото партии» в виде золота, драгоценностей и инвалюты на случай потери большевиками власти. Вследствие этого, к началу 1922 года свободные от обязательств золотовалютные резервы РСФСР, с учётом румынского золота, составляли всего лишь 107,7 млн руб. (83,5 т).

К 1928 году золотой запас СССР увеличился до 150 тонн. Однако в связи с необходимостью погашения внешней задолженности с 1 октября 1927 года по 1 ноября 1928 года из СССР было вывезено более 120 тонн золота. Фактически это означало, что были использованы все свободные золотовалютные резервы страны плюс все промышленно добытое в тот хозяйственный год золото. Решить проблему внешнего долга и финансирования индустриализации за счёт имевшихся золотовалютных запасов было невозможно.

В связи с этим началась кампания по изъятию ценностей (в том числе предметов домашнего обихода) и иностранной валюты у населения под лозунгом борьбы со спекуляцией. Только за 1930 год ОГПУ сдало Госбанку ценностей на сумму более 10 млн золотых рублей (эквивалент почти 8 тонн чистого золота). В мае 1932 года заместитель председателя ОГПУ Ягода докладывал Сталину, что в кассе ОГПУ находится ценностей на сумму 2,4 млн золотых рублей и что вместе с ценностями, которые «были ранее сданы Госбанку», ОГПУ добыло 15,1 млн золотых рублей (около 12 тонн золота). Также в 1931 году советским гражданам разрешили приобретать товары в магазинах Торгсина за иностранную валюту, золото, серебро и драгоценные камни. Во время голода 1932—1933 годов люди были вынуждены менять свои скудные сбережения (иностранную валюту, золото, серебро и драгоценные камни) на еду. В 1933 году продукты питания составляли 80 % всех проданных в Торгсине товаров, причём на дешёвую ржаную муку приходилась почти половина всех продаж. При этом продовольствие продавалось в среднем в три раза дороже, чем за рубеж. В этом году Торгсин получил от населения 45 тонн чистого золота и почти 2 тонны серебра. С 1931 по 1936 год Торгсин добыл на нужды индустриализации эквивалент 222 тонн чистого золота, при этом 70 % было получено от советских граждан.

Также развивалась золотодобыча, причём с 1932 года к золотодобыче, находившейся в ведении Наркомата тяжёлой промышленности, прибавилась золотодобыча Дальстроя, который использовал труд заключённых лагерей Колымы. Во 2-й половине 1930-х годов СССР вышел на второе место в мире по золотодобыче, обогнав США и Канаду и уступая только ЮАС. В канун Великой отечественной войны золотой запас страны достиг исторического максимума — 2800 тонн, однако нужды войны существенно его истощили. В начале 1950-х годов в СССР ежегодно добывалось более 100 тонн золота. Также в результате победы в Великой Отечественной войне золотой запас СССР пополнился за счёт конфискаций и репараций.

Объём золотого запаса СССР начал быстро расти и к 1953 году составил 2049 тонн.

В последующие десятилетия золотой запас страны преимущественно снижался. В 1960-е—1970-е годы золото тратилось на закупку зерна, а также на поддержку союзных СССР развивающихся стран. Всего за 1953—1991 годы СССР реализовал на мировом рынке 8,2 тыс. тонн золота.

Резкий рост вывоза золота был связан с перестройкой в СССР и принятием постановлений Совета Министров СССР № 1405 от 2 декабря 1988 года «О дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных общественных предприятий, объединений и организаций» и № 412 от 18 мая 1989 года «О развитии хозяйственной деятельности советских организаций за рубежом», фактически отменивших государственную монополию внешней торговли и обеспечивших предприятиям и организациям прямой выход на внешний рынок.

Весной 1990 года от 200 до 300 тонн золота поступило в банки Цюриха и Лондона. Дальнейшая его судьба неизвестна.

К моменту распада Советского Союза доходы частных экспортёров в валюте практически сравнялись с государственными, в то время как по долгам страны платилось только из второго источника. Согласно докладу заместителя председателя Внешэкономбанка СССР Ю. Полетаева на имя первого вице-премьера российского правительства Е. Гайдара, за 9 месяцев 1991 года от текущего экспорта на счета поступило 26,3 млрд долларов США, из которых в централизованный фонд 15,9 млрд, а в валютные фонды экспортёров 10,4 млрд. Выплаты по импорту и кредитам составляли 26 млрд долларов США, для чего поступлений за экспорт по государственным поставкам не хватало 10,6 миллиарда долларов. Дефицит покрывался за счет проведения операций «своп» — новых займов под залог золота. «За 1989—1991 годы из страны вывезли более 1000 тонн [золота], причем процесс шел с ускорением. Печальный рекорд 1990 года — 478,1 тонны. К концу 1991 года золотой запас бывшего Советского Союза упал до беспрецедентно низкой отметки — 289,6 тонн. Им уже нельзя было покрыть даже самые срочные финансовые обязательства, самые неотложные потребности страны», — писал в мемуарах Егор Гайдар.

Его данные совпадают с информацией тогдашнего вице-премьера страны Григория Явлинского, который в октябре 1991 года заявил, что золотой запас СССР составляет лишь 290 тонн. Данные о золотом запасе СССР с 1930-х годов являлись закрытыми. Сообщение о величине золотых резервов СССР в октябре 1991 года вызвало недоумение среди специалистов на рынке золота, которые ранее оценивали их в 1000—3000 тонн.

Назначение 
Золотой резерв России предназначен для осуществления финансовой политики государства и удовлетворения экстренных потребностей страны при чрезвычайных ситуациях.

Структура 
По своей структуре золотой резерв России подразделяется на две основные части:
 хранящуюся в Банке России, решение о расходовании которой принимается Банком России в порядке, согласованном с Правительством России;
 находящуюся в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, решения о пополнении и расходовании которой принимаются Президентом и Правительством РФ.

Анализ структуры и смежных активов

Нормативно-правовое регулирование 
Правовое регулирование отношений, связанных с золотым резервом России, осуществляется следующими актами Российской Федерации:
 Федеральным законом Российской Федерации «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», согласно которому:
 золотой резерв России (здесь и далее применительно к данному Федеральному закону — как часть золотовалютных резервов России) является:
 имуществом Банка России;
 федеральной собственностью;
 полномочия по владению, пользованию и распоряжению золотым резервом осуществляет Банк России (в соответствии с целями и в порядке, установленными данным Федеральным законом);
 изъятие и обременение обязательствами золотого резерва без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом;
 осуществление эффективного управления золотовалютными резервами (в том числе золотым резервом) является одной из функций Банка России;
 операции с золотым резервом Банк России осуществляет без взимания комиссионного вознаграждения;
 официальное соотношение между рублём и золотом (и иными драгоценными металлами) не устанавливается;
 изменения золотовалютных резервов (в том числе золотого резерва) включаются в качестве одного из положений основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год;
 золотой резерв может быть предметом осуществляемых Банком России банковских операций и иных сделок с международными организациями, иностранными центральными (национальными) банками и иными иностранными юридическими лицами;
 золото (и иные драгоценные металлы) в стандартных и мерных слитках могут выступать обеспечением кредитов Банка России.
 Федеральным законом Российской Федерации «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»:
 данный Федеральный закон определяет статус золотого запаса Российской Федерации;
 в целях пополнения золотого запаса Россия и субъекты Российской Федерации обладают преимущественным правом на заключение договоров о приобретении в собственность добытых и произведённых драгоценных металлов и драгоценных камней с субъектами их добычи и производства;
 золотой запас России, состоящий из аффинированного золота в слитках, находящегося в федеральной собственности и являющегося частью золотовалютных резервов РФ, предназначен для осуществления финансовой политики государства и удовлетворения экстренных потребностей Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях;
 часть золотого запаса, хранящаяся в Банке России, учитывается на его счетах. Решение о расходовании этой части золотого запаса принимается Банком России в порядке, согласованном с Правительством РФ. Отчёт о состоянии учитываемой на счетах Банка России части золотого запаса РФ представляется Банком России Государственной Думе как составная часть доклада Председателя Банка России о деятельности данного банка;
 часть золотого запаса, находящаяся в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, учитывается на счетах специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Решение о расходовании находящейся в данном Фонде части золотого запаса принимается в соответствии с данным Федеральным законом. Фонд составляет часть золотовалютных резервов России и представляет собой совокупность полученных из источников, перечисленных в данном Федеральном законе, драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Решения о пополнении и расходовании ценностей данного фонда принимаются президентом и правительством России.

Динамика изменений 

Наблюдатели отмечали значительные закупки золота Центробанком России: за период 2005—2015 годов золотой запас был увеличен втрое, и на весну 2015 года составил 1238 тонн. По мнению британского еженедельника «The Economist», закупка золота Россией, вне зависимости от колебаний цены, была вызвана не объективной инвестиционной привлекательностью металла, а недоверием российского руководства к $.

После 2014 года Банк России года ускорил наращивание запасов золота по геополитическим причинам, чтобы обезопасить резервы на случай введения очередных западных санкций, включая ограничений на расчеты в долларах. Всего за 2014—2018 годы ЦБ закупил 1076 тонн, в том числе 274 тонны в 2018 году.

В начале 2018 года Россия вышла на пятое место в мире по официально заявленным запасам золота в резервах, обогнав Китай.

При сохранении темпов закупок до пандемии COVID-19 Россия могла к 2021 году занять третье место среди крупнейших держателей золота. Однако с началом пандемии COVID-19, в апреле 2020 года, продолжавшийся 14 лет рост золотого запаса России прекратился, застыв с этого месяца на отметке чуть менее 2300 тонн, и лишь 27 февраля 2022 года Центробанк сделал заявление о возобновлении закупок.

Ежегодная динамика изменений

Ежемесячная динамика изменений

Экономический аспект 

Увеличение доли золота в золотовалютных запасах несет риск уменьшения стоимости этих запасов из-за возможности снижения цены на золото, выраженной в $. Так, в период с 2011 по 2015 год цена золота снизилась с 1900 до 1100 $ за унцию. Соответственно инвесторы, вложившиеся в золото, понесли значительный убыток. Кроме того, золото, в отличие от прочих финансовых инструментов, не приносит процентного дохода и требует расходов на хранение. Однако, в долгосрочной перспективе, золото показывает рост в цене. Инвестиции в золото являются отражением пессимизма в отношении доллара как резервной валюты, поскольку, при выражении цены на золото в долларах, цена на металл и курс доллара относительно других валют связаны обратно-пропорциональной зависимостью: чем дороже доллар, тем дешевле золото, и наоборот.

С 2010 года центробанки мира превратились исключительно в покупателей, перестав продавать золото. Однако некоторые страны продолжают реализовывать свои запасы, но чаще всего это происходит для покрытия внешнего долга. В 2018 году наблюдался высокий спрос на благородный металл (мировые центробанки купили максимальный объём золота с 1971 года, — 651 тонну золота). Большинство государств мира оставляет свой золотой запас в неприкосновенности, так как это самый востребованный резерв в периоды экономического спада или геополитической нестабильности.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 «Статистический бюллетень Банка России» («Бюллетень банковской статистики») — ежемесячное информационное издание Банка России, предоставляющее официальные статистические данные Банка России по различным финансово-экономическим показателям. Издание публикует ежемесячно обновляемые данные о количестве монетарного золота в золотом резерве России.
 Раздел «Международные резервы Российской Федерации — Ежемесячные значения на начало отчётной даты» официального сайта Банка России, где публикуются ежемесячно обновляемые данные (начиная с 1 января 1993 года) о стоимости монетарного золота.

Ссылки 
 

 Stop Russian GOLD Act  2022

Золото
Государственные финансы России